Барклай де Толли — фамилия представителей российского дворянского и княжеского рода Барклай-де-Толли. Известные носители:
 Барклай де Толли, Елена Ивановна (1770—1828) — статс-дама, супруга генерал-фельдмаршала князя Михаила Богдановича Барклая-де-Толли. Кавалерственная дама ордена Святой Екатерины.
 Барклай де Толли, Иван Богданович (1759—1819) — инженер-генерал-майор российской армии, брат Михаила Богдановича Барклая-де-Толли.
 Барклай де Толли, Иван (Иоганн) Егорович (1811—1879) — ординатор Пятигорского военного госпиталя, освидетельствований тело М. Ю. Лермонтова.
 Барклай де Толли, Михаил Богданович (1761—1818) — российский полководец, генерал-фельдмаршал, военный министр, князь (с 1815), герой Отечественной войны 1812 года, полный кавалер ордена Святого Георгия.

См. также 
 Барклай де Толли (дворянский род)
 Барклай-де-Толли-Веймарн, Александр Петрович (1824—1905) — российский генерал от инфантерии, генерал-адъютант.
 Барклай-де-Толли — название острова в архипелаге Острова Россиян, расположенного в Тихом океане.
 Барклай

Примечания